Холл, Стив:
  (род. 1960) — канадский футболист.
  (род. 1979) — английский регбист.
  (род. 1956) — политик.
 См. также 
 Холл, Стивен